Starogradački Marof je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Pitomača, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 256 stanovnika te 86 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji